Acandí kan syfta på:

Colombia 

 Acandí (kommun), Chocó, 
 Acandí (ort), Chocó,